xsn – codice ISO 639-3 della lingua saga (igeria)